Сезон 2015/2016 является 37-м в истории команды «Эдмонтон Ойлерз», с момента её присоединения к НХЛ в 1979 году. Свой первый матч в сезоне «Эдмонтон» провёл 8 октября 2015 года, в гостях у «Сент-Луис Блюз».

Межсезонье 
После очередного неудачного сезона, в клубе произошли крупные изменения. На место генерального менеджера пришёл Питер Чиарелли, создавший чемпионский «Бостон Брюинз» (Кубок Стэнли 2011, финал 2013, Президентский кубок 2014), а новым главным тренером стал Тодд Маклеллан, который до этого 7 лет успешно руководил «Сан-Хосе Шаркс» (Президентский кубок 2009, 3 титула чемпионов дивизиона, 6 попаданий в плей-офф), а также сборной Канады на победном чемпионате мира 2015. На драфте 2015 Чиарелли под общим первым номером выбрал одного из самых талантливых молодых хоккеистов последних лет — Коннора Макдэвида. Перед стартом чемпионата, руководство клуба решило провести сезон 2015/2016 без постоянного капитана. Защитник Эндрю Ференс был освобождён от обязанностей капитана, и, также как Тэйлор Холл, Джордан Эберле, Райан Ньюджент-Хопкинс, был назначен альтернативным капитаном, а Мэтт Хендрикс будет носить нашивку с буквой «А», в случае травм кого-то из выше перечисленных игроков.

Положение в регулярном чемпионате

В конференции

В дивизионе

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Регулярный чемпионат. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Эдмонтон».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Эдмонтон».

Текущий состав 
состав представлен по состоянию на 9 апреля 2016 года.

Сделки

Обмены

Драфт отказов

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Подписание контрактов

Выбор на драфте

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Примечания 

2015/2016
НХЛ в сезоне 2015/2016